Nezār kan syfta på följande platser:

Iran 

 Neyāsar, ort, Esfahan, 
 Nezār (ort i Iran), Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar